Hradce je název více míst: 
 Hradce, obec v okrese České Budějovice
 Hradce (Vysoký Chlumec), ves v obci Vysoký Chlumec na Sedlčansku v okrese Příbram
 Hradce (Lhenice), malá osada v katastrálním území Třebanice obce Lhenice v okrese Prachatice

Viz též: 
 Hradec